Miejscowości w Anglii
 Bradshaw – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Calderdale
 Bradshaw – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Bradshaw – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Kirklees
 Bradshaw – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
Miejscowości w USA:
 Bradshaw – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie York
 Bradshaw – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie McDowell
Gminy w USA:
 Bradshaw (ang. Bradshaw Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Bradshaw (ang. Bradshaw Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell